Der Preis Soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung würdigt seit 2002 jährlich Persönlichkeiten, die sich für Erhalt und Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft in herausragender Weise eingesetzt haben. Diese sollen inhaltliche Anstöße für die politische Arbeit vermitteln und die Bedeutung der Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft für die gegenwärtigen Herausforderungen herausstellen.

Über die Vergabe der undotierten Auszeichnung entscheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag einer fünfköpfigen Jury unter dem Vorsitz der ehemaligen Staatsministerin Hildegard Müller. Weitere Mitglieder sind Claus-Michael Allmendinger, Michael Hüther, Karl-Josef Laumann und Franz Schoser.

Preisträger 

 2002: Werner Otto
 2003: Berthold Leibinger
 2004: Helmut O. Maucher
 2005: Hans B. Bauerfeind
 2006: Sybill Storz
 2007: Arend Oetker
 2008: Peter Wichtel
 2009: Hans Peter Stihl und Eva Mayr-Stihl
 2010: Regina Görner, Jochen F. Kirchhoff und Walter Riester
 2011: Reinhard Kardinal Marx
 2013: Jürgen Hambrecht
 2014: Heinrich Deichmann
 2015: Friede Springer
 2016: Brigitte Vöster-Alber
 2017: Normenkontrollrat
 2018: Ralph Dommermuth
 2019: Gunter Heise

Weblinks 

 Preis Soziale Marktwirtschaft auf der Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung
 Jury des Preises Soziales Marktwirtschaft

Konrad-Adenauer-Stiftung
Erstverleihung 2002
Wirtschaftspreis (Deutschland)